Pumilocytheridea är ett släkte av kräftdjur. Pumilocytheridea ingår i familjen Cytherideidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Pumilocytheridea